Аурора Буенависта има више значења:

 Аурора Буенависта (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аурора Буенависта (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику